Europamästerskapet i futsal 2007 spelades i Portugal 16–25 november 2007 och var den 6:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. Åtta landslag deltog i Europamästerskapet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Källor
 Rsssf.com

2007
Futsalåret 2007
2007 i Portugal
Futsal i Portugal
Sportevenemang i Portugal